Уикипедия на бенгалски език () е раздел на бенгалски език в Уикипедия. Проектът започва работа през 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Бенгалски език
Бенгалски език